Санта-Лузия () может означать:

 Бразилия
 Санта-Лузия (Баия) — муниципалитет, штат Баия.
 Санта-Лузия (Мараньян) — муниципалитет, штат Мараньян.
 Санта-Лузия (Минас-Жерайс) — муниципалитет, штат Минас-Жерайс.
 Санта-Лузия (Параиба) — муниципалитет, штат Параиба.

 Кабо-Верде

 Санта-Лузия (остров)

Португалия
 Санта-Лузия (Ангра-ду-Эроижму) — район (фрегезия), муниципалитет Ангра-ду-Эроижму округа Азорские острова.
 Санта-Лузия (Орике) — фрегезия (район), муниципалитет Орике округа Бежа.
 Санта-Лузия (Сан-Роке-ду-Пику) — район (фрегезия), муниципалитет Сан-Роке-ду-Пику округа Азорские острова.
 Санта-Лузия (Тавира) — район (фрегезия), муниципалитет Тавира округа Фару.
 Санта-Лузия (Фуншал) — район (фрегезия), муниципалитет Фуншал округа Мадейра.

См. также 
 Санта-Лусия (значения)